Kurt Müller (hockey) - Zwitsers hockeyspeler (1928–) 
 Kurt Müller (wielrennen) - Oost-Duits wielrenner (1938–2022) 
 Kurt Müller (schietsport) - olympisch Zwitsers schutter (1934–)  
 Kurt Müller (schaatsen) - Duits schaatser  
 Kurt Müller (generaal) - Duits militair

 Kudi Müller - Zwitsers voetballer